Toto – uma banda de rock dos Estados Unidos formada em 1977 em Los Angeles
Toto (álbum)
Toto IV
Toto Ltd. – empresa japonesa de vasos sanitários

Pessoas
Toto Cutugno
Toto Schillaci
Sandro Guido Schmidt - um ex-futebolista conhecido por Toto

Veja também
Totó
Tótó
Totò

Desambiguação